Andrej Nikiforovič Voronichin – architetto russo
 3971 Voronikhin –  asteroide della fascia principale

en:Voronikhin